XXX династия Древнего Египта — последняя из династий древнеегипетских фараонов местного происхождения. Также называется Себеннитской и относится к Позднему периоду Древнего Египта. Была прервана вторым завоеванием Египта Персидской империей.

Периодизация:
 380—343 гг. до н. э. (37 лет) — по Бикерману;
 380—342 гг. до н. э. (38 лет) — по ;
 380—343 гг. до н. э. (37 лет) — по .

История династии 
Нектанеб I — первый фараон XXX династии, — был родом из Себеннита (егип. Теб-Нутер), занял престол в 380 году до н. э., свергнув Неферита II, и сделал родной город своей резиденцией. Почти всё время царствования Нектанеб провёл сопротивляясь повторному завоеванию Ахеменидами, иногда получая помощь от Спарты или Афин. В этот период Египет пережил значительный хозяйственный расцвет, от которого сохранилось много памятников искусства, свидетельствующих о возврате к старым традициям, существовавшим до захвата страны персами. Следы строительной и художественной деятельности этого фараона рассеяны по всему Египту.

В 365 году до н. э. Нектанеб провозгласил своего сына Тахоса соправителем и наследником. После смерти отца Тахос вторгся в подконтрольные персам Сирию и Палестину, которые готовы были выступить против Артаксеркса II. Тахос успешно вёл эту войну, но в этот момент в Египте вспыхнуло восстание, вызванное непомерным увеличением налогов и возглавленное братом фараона. В результате предводитель восстания в 360 году до н. э. добился провозглашения фараоном под именем Нектанеб II своего сына — племянника Тахоса. Прежний фараон бежал к персидскому царю в Сузы, где прожил последние годы жизни.

Правление последнего фараона династии прошло на фоне непрерывных попыток персидского царя восстановить контроль над Египтом. Первые десять лет правления Нектанеба II этого удавалось избегать, поскольку Артаксеркс III был занят укреплением собственной власти. В 351 году до н. э. персы сделали попытку покорить Египет, но после года военных действий им пришлось отступить. Новое вторжение состоялось в 343 году до н. э., в результате его Египет был вновь завоеван, а Нектанеб II бежал в Нубию. Из своего убежища он продолжал контролировать Верхний Египет. На восемнадцатый год царствования (341 до н. э.) его ещё считали царём в Эдфу.

Нектанеб II считается последним «коренным» фараоном Египта.

Легенды 
При Птолемеях была написана так называемая Демотическая хроника. Время Нектанеба II в ней названо «временем гибели, дележа в 18-й день», когда «мидяне-языки открыли сокровища», когда «наши водовместилища, наши каналы полны слёз, и в Египте нет людей, чтобы жить в домах». Несмотря на то, что автор отрицательно относится к Нектанебу II, которого он высмеивает, заставляя чваниться царским одеянием, в хронике имеются пророчества о грядущем победоносном возвращении Нектанеба II из Эфиопии и будущей победе его над врагами — персами. Вера в возрождение царства Нектанеба, в действительности не существовавшего, создалось, очевидно, в среде египетского народа в годы, непосредственно следующие за вторжением армии Артаксеркса III, то есть когда Нектанеб ещё удерживал власть над Эфиопией и какой-то частью Верхнего Египта.

При завоевании Египта Александром Великим, была пущена династическая легенда о происхождении его от Нектанеба, нашедшая своё отражение в «Романе об Александре». Якобы последний египетский царь Нектанеб, с помощью магических средств узнавший однажды, что его страной овладеют персы, бежит из Египта, захватив золото и переменив платье, в Македонию. Здесь, в Пелле, он приобретает славу искусного мага, влюбляется в Олимпиаду, жену царя Филиппа, околдовывает её и добивается её взаимности. Олимпиада думает, что находится в связи с богом Амоном, образ которого принимал Нектанеб, являясь к ней на свидание. Филипп по возвращении из похода узнает, что у Олимпиады родится сын и верит, благодаря чарам Нектанеба, что это сын бога. Подобная легенда должна была быть по сердцу египетскому народу. Приписав Александру египетского отца, египтяне могли утешать своё честолюбие мыслью, что владыкой мира стал египтянин.

Фараоны

Фамильное древо

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Hornung E., Krauss R., Warburton D. A. Ancient Egyptian Chronology. — Leiden-Boston-Köln: «Brill», 2006. — 517 p. — ISBN 90-04-11385-1

30